Гачада — село в Чародинском районе Дагестана. Является центром Гачадинского сельского поселения.

География 
Расположено на р. Каралазулор (бассейн р. Каракойсу).

Находится в 12 км к северо-западу от с. Цуриб.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чародинского района